Republikaner eller Republikanerne har flere betydninger og kan betegne Et af flere partier og en tilhænger af én af følgende:

Ideologier m.v. 
 Republikanisme – den opfattelse at embedet som statsoverhoved bør besættes ved en form for valg (som i en republik) og ikke ved arv (som i et monarki).
 I Nordirland kaldes tilhængere af Nordirlands forening med Republikken Irland for republikanere

Politiske partier 
 Republikanske parti (USA) – det ene af de to store politiske partier i USA
 Tjóðveldi (officielt dansk navn: Det Republikanske Parti), færøisk parti stiftet i 1948
 Republikanerne – et dansk politisk parti stiftet i 2003
Republikanerne (Tyskland)